Old Central High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Central High School (Massachusetts), ID-Nr. 80000428
 Old Central High School (Michigan), ID-Nr. 83000866